Нику () — румынская и финская фамилия. Известные носители:

 Нику, Максимилиан (род. 1982) — румынский футболист, полузащитник.
 Нику, Сами (род. 1996) — финский хоккеист.
 Нику, Тапани (1895-1989) — финский лыжник.
 Нику, Эпаминонда (род. 1979) — румынский футболист, левый защитник.

См. также 
 Нику (ТНО)